Marharyta Wolodymyriwna Pessozka (; ; * 9. August 1991 in Kiew, Ukrainische SSR, Sowjetunion) ist eine ukrainische Tischtennisspielerin. Sie nahm dreimal an den Olympischen Spielen teil.

Werdegang 
Erste internationale Erfolge erzielte Marharyta Pessozka, wo sie neun Titel gewann: Im Einzel 2006, 2008 und 2009, im Doppel 2004 (mit Elizabeta Samara), 2006 und 2008 (beide mit Barbora Balážová) sowie mit der Mannschaft 2006 und 2008.

Von 2006 bis 2013 nahm sie an acht Weltmeisterschaften teil, kam dabei jedoch nie in die Nähe von Medaillenrängen. Bei der Europameisterschaft 2009 erreichte sie im Einzel das Endspiel, in dem sie Wu Jiaduo aus Deutschland mit 0:4 unterlag. Bei der EM 2011 verlor sie im Halbfinale gegen Irene Ivancan.

2008 und 2012 qualifizierte sich Marharyta Pessozka für die Teilnahme an den Olympischen Spielen im Einzelwettbewerb. 2008 gewann sie gegen Marina Shumakova (Kasachstan), verlor dann jedoch gegen die Spanierin Zhu Fang. Auch 2012 kam sie durch einen Sieg über Sara Ramírez (Spanien) eine Runde weiter, schied dann jedoch gegen Li Jiao (Niederlande) aus.

Turnierergebnisse

Weblinks 

  (abgerufen am 12. November 2013)
  (abgerufen am 12. November 2013)
  (abgerufen 12. November 2013)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Ukraine)
Tischtennisspieler (KTS Tarnobrzeg)
Olympiateilnehmer (Ukraine)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Europaspielen (Ukraine)
Teilnehmer der Europaspiele 2015
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Sportler (Kiew)
Sowjetbürger
Ukrainer
Geboren 1991
Frau